Всесвітній день поезії
 «День поезії»,  — літературний альманах, що видавався в СРСР з 1956 до 1990.